Ралли Великобритании 2015 года (официально 71st Wales Rally GB) - тринадцатый и последний этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 12 по 15 ноября. Это 71-ый Ралли Великобратании и 43-ий в рамках чемпионата мира, а также 16-ый проводящийся в Уэльсе и третий в Дисайде. Третью победу в Британии одержал Себастьен Ожье.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 64 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году